Verdensmesterskabet i curling for mænd 2016 var det 58. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen St. Jakobshalle i Basel, Schweiz i perioden 2. - 10. april 2016. Schweiz var VM-værtsland for ottende gang, og det var anden gang at mesterskabet blev afholdt i Basel. Første gang var i 2012.

Mesterskabet blev vundet af Canadas hold bestående af Kevin Koe, Marc Kennedy, Brent Laing, Ben Hebert og Scott Pfeifer, som i finalen besejrede Danmarks hold, anført af Rasmus Stjerne, med 5−3. Det var 35. gang, at et canadisk hold vandt VM-titlen, men første gang siden 2012. Det var til gengæld første gang, at et dansk hold havde kvalificeret sig til VM-finalen, og Rasmus Stjernes hold kunne rejse hvem fra VM som de blot tredje danske medaljevindere i VM-historien og for første gang siden 1990. Bronzemedaljerne blev vundet af USA, som i bronzekampen vandt med 8−6 over Japan, som havde kvalificeret sig til medaljeslutspillet for første gang nogensinde.

Turneringen gjaldt endvidere som den første af de to VM-turneringer, hvor holdene kunne samle point i kampen om direkte kvalifikation til de Olympiske Vinterlege i 2018.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2015 (hvoraf Schweiz som værtsland allerede var kvalificeret) samt til vinderen af B-EM, som i en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads besejrede A-EM's nr. 8. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de to bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2015 sig til VM. I Panamerika kvalificerede Canada og USA sig til mesterskabet uden modstandere.

Resultater

Format 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer, der afvikles som et Page playoff med bronzekamp.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet – de to bedste hold, Canada og Danmark, til playoff 1/2, og nr. 3 og 4, Japan og USA, til playoff 3/4.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. Slutspillet afvikledes som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Men's Curling Championship 2016

Noter 

2016 (mænd)
Curling i 2016
Curling i Schweiz
Sport i Basel